Граффин () — английская фамилия.

Известные носители 
 Граффин, Аллен (род. 1977) — британский бегун, чемпион Великобритании по бегу на 3000 м (1997), брат-близнец Эндрю Граффина.
  (род. 1989) — ирландский хёрлер, финалист Клубного чемпионата Ирландии в составе «Рори Ог» (2016).
 Граффин, Грег (род. 1964) — вокалист американской панк-рок-группы Bad Religion и биолог.
  (род. 1977) — британский бегун, чемпион Великобритании по бегу на 3000 м (1999) и 5000 м (2003), брат-близнец Аллена Граффина.

См. также 
 
  (; р. 1966) — французский сценарист, лауреат премии «Золотой Байяр» Международного фестиваля франкофонского кино в Намюре (2012).